Das Nationale Olympische Komitee Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese wurde 1959 gegründet und im selben Jahr vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten drei Sportler aus San Marino drei olympische Medaillen erringen (0 × Gold, 1 × Silber und 2 × Bronze).

Medaillengewinner 

 Myles Amine – Ringen (0-0-1)
 Tokio 2020: Bronze, Freier Stil, Männer

 Gian Marco Berti – Schießen (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Trap (Mixed)

 Alessandra Perilli – Schießen (0-1-1)
 Tokio 2020: Bronze, Trap, Frauen
 Tokio 2020: Silber, Trap (Mixed)

!Medaillengewinner
San Marino